Софи́я Алекса́ндровна Свири́дова (1882 — не ранее 1928) — российская поэтесса, прозаик, переводчик-эквиритмист, музыковед, музыкальный критик.

Биография 
Родилась в Петербурге, отец — действительный статский советник Александр Свиридов. Семья имела украинские корни, поддерживала связи с интеллигенцией Украины, в том числе с семьёй литераторов Ивана и Панаса Рудченко.

В ранние годы издавалась в газетах Полтавы. Одна из работ была опубликована также в Киеве.

Помимо литературного творчества также являлась учёным в области истории, филологии и оккультизма, владела 15 языками.

Публиковалась под псевдонимом С. Свириденко (или Святослав Свириденко). После перехода в римско-католическую веру взяла новое имя — Жильберта.

Творчество 
София Свиридова была автором книг и статей о творчестве Р. Вагнера, Р. Шумана, Ф. Листа, Й. Брамса, исторических повестей, поэтических переводов. Она сотрудничала в «Большом энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона», в журналах «Русское богатство», «Мир Божий», «Родник», «Современный мир», «Солнышко», а также в «Русской музыкальной газете», газетах «Новости», «Полтавщина» и других.

Научное и художественное творчество Свириденко можно разделить на три основные тематические сферы:
 скандинавская мифология;
 оперная драматургия Р. Вагнера;
 жанр немецкой романтической песни.

Поэма «Песнь о Сигурде» (1912, оригинальный текст, сочинённый вместо утраченного фрагмента «Старшей Эдды», издан под псевдонимом С. Свириденко) была удостоена половинной Пушкинской премии Академии наук (1915).

Наиболее известная и главная её переводческая работа — это первый русский перевод «Старшей Эдды». Первая часть этого произведения «Песни о божествах» была издана в 1917 году. София Свириденко полностью перевела либретто знаменитой тетралогии Р. Вагнера «Кольцо Нибелунга» (осталось неопубликованным).

Наибольшее значение для современной концертной практики имеют сделанные Свириденко переводы текстов песен Р. Шумана, И. Брамса и Э. Грига. Они были опубликованы в дореволюционных нотных сборниках (некоторые из переводов перепечатывались также в советское время).

Примечания

Литература 
 Ганзбург Г. «…У меня своя поставленная цель в жизни…»: С. Свириденко — музыкальная писательница и переводчица // Музыкальная академия. — 1998. — № 1. — С. 167—169.
 Ганзбург Г. О писательнице под псевдонимом С. Свириденко. — [Б. м.]: Издательские решения, 2021. — 84 с. ISBN 978-5-0055-1340-3

Писатели Российской империи
Переводчики Российской империи
Лауреаты Пушкинской премии Академии наук